Каменцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Каменцы — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.

Россия 
 Каменцы — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Каменцы — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Каменцы — деревня в Игринском районе Удмуртии.